Влади́мир Кривцо́в:
 
 Кривцов, Владимир Николаевич (1914—1979) — русский советский писатель, переводчик и критик, востоковед-китаист.
 Кривцов, Владимир Станиславович (1946—2017) — ректор Харьковского авиационного института.
 Кривцов, Владимир Степанович (род. 1934) — советский гандболист и гандбольный тренер.